Чемпион:

 Чемпион — спортсмен или спортивная команда, ставшие победителем в каком-либо соревновании, обычно спортивном.
 Чемпион, Уилл (род. 1978) — британский музыкант, ударник группы Coldplay.

 Чемпион (мультфильм) — советский цветной мультипликационный фильм.
 Чемпион (телесериал) — российский телесериал 2008 года, режиссёр Артём Насыбулин.
 Чемпион (фильм, 1915) — немой короткометражный фильм Чарльза Чаплина
 Чемпион (фильм, 1931) — спортивная драма 1931 года. Две премии «Оскар».
 Чемпион (фильм, 1949) — спортивная драма 1949 года. Премия «Оскар».
 Чемпион (фильм, 1979) — художественный фильм режиссёра Франко Дзеффирелли.
 Чемпион (фильм, 2010) — спортивная драма режиссёра Рэндолла Уоллеса.

См. также 
 Чемпионы